Wittiber steht für:

 Carsten Wittiber (* 9. August 1969), ehemaliger deutscher Fußballer
 Der Wittiber, Roman des deutschen Schriftstellers Ludwig Thoma

Siehe auch:

 Wittber